Кубок Митропы 1973/74 — 33-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Баньяс», который в финале обыграл чехословацкий ЗВЛ с общим счётом 5:2.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1973/74 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1973/74 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1974
Футбол в Европе в 1973 году
Футбол в Европе в 1974 году